Ravn er et dansk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Allan Ravn
 Carsten Ravn
 Christian Ravn
 Dennis Ravn
 F. Kølpin Ravn
 Hans Mikkelsen Ravn
 Ib Ravn
 J.P.J. Ravn
 John Ravn
 Kurt Ravn
 N.F. Ravn
 Nis Jensen Ravn
 Olga Ravn
 Palle Lykke Ravn
 Peter Ravn
 Preben Ravn
 Theodor Ravn
 Thomas Bloch Ravn
 Troels Ravn
 Vilhelm Carl Ravn

Se også 
 Rafn